Kundermann ist der Familienname folgender Personen:

 Aenne Kundermann (auch Änne Kundermann; 1907–2000), deutsche Parteifunktionärin und Diplomatin
 Erich Kundermann (1903–1992), deutscher Politiker (KPD/SED)